Austrochloritis agamemnon är en snäckart som först beskrevs av Gerard Kalshoven Gude 1906.  Austrochloritis agamemnon ingår i släktet Austrochloritis och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
agamemnon